Les Miacidae (miacidés en français), constituent une famille éteinte de carnivores « primitifs »  (Carnivoramorpha). 

Ils ont vécu au Paléocène et durant l’Éocène, il y a environ -66 à –33,9 millions d’années. 
Les miacidés ont donc vécu durant une période d’environ 32 millions d’années. 

Les paléontologues pensent que ce sont eux qui ont évolué pour donner les mammifères carnivores modernes de l'ordre des Carnivora.

Description 

D'après les données fossiles disponibles, il s'agissait de petits carnivores (de la taille d'une martre ou d'une civette) avec une longue queue. 

Certaines espèces étaient arboricoles, tandis que d'autres chassaient au niveau du sol.

Régime alimentaire 
Ils se nourrissaient probablement d’invertébrés, de lézards, d’oiseaux et de petits mammifères tels que des musaraignes et des opossums.

Leurs dents et crânes montrent que les miacidés étaient moins développés que les carnivores modernes. Ils présentent de nombreux caractères propres aux carnassiers mais leur cochlée était moins complexe (pas de protection ossifiée).

Classification  
La famille des Miacidae, telle que traditionnellement conçue ne forme pas un groupe monophylétique mais un groupe taxonomique paraphylétique. 

Traditionnellement, les Miacidae et les Viverravidae étaient classés dans une super-famille, les Miacoidea. 
Aujourd'hui, Carnivora et Miacoidea sont regroupés dans le groupe couronne des Carnivoramorpha, et les Miacoidea sont considérés comme des carnivoramorphes basaux. 

Certaines espèces du genre Miacis sont étroitement liées à l'ordre des Carnivora, mais seule l'espèce Miacis cognitus est un vrai carnivore (et classée comme telle dans les Caniformia.

La divergence des carnivores d'avec les miacidés est maintenant supposée dater du milieu de l’Eocène (il y a environ 42 millions d'années). 

On a longtemps considéré que les Viverravidae (viverravidés) avaient été les premiers carnivores, sur la base de témoins fossiles apparaissant il y a environ 60 millions d'années au Paléocène en Amérique du Nord, mais des preuves récentes, basées sur la morphologie crânienne, les placent à l'extérieur de l'ordre des Carnivora.

Taxonomie 
Famille Miacidae†

Genre Eosictis
Genre Messelogale
Genre Miacis
Genre Miocyon
Genre Oodectes
Genre Palaearctonyx
Genre Paramiacis
Genre Paroodectes
Genre Procynodictis
Genre Prodaphaenus
Genre Quercygale
Genre Tapocyon
Genre Uintacyon
Genre Vassacyon
Genre Vulpavus
Genre Xinyuictis
Genre Ziphacodon

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Paléontologie

Lien externe

Bibliographie 
  Morlo, M.; Schaal, S.; Mayr, G.; Seiffert, C. (2004). "An annotated taxonomic list of the Middle Eocene (MP11) Vertebrata of Messel"  (PDF). Courier Forschungsinstitut Senckenberg 252: 95–108. Retrieved 2008-05-18. 
  Wesley, G.D.; Flynn, J.J. (2003). "A revision Of Tapocyon (Carnivoramorpha), including analysis of the first cranial specimens and identification of a new species". Journal of Paleontology 77 (4): 769–783. doi:10.1666/0022-3360(2003)077<0769:AROTCI>2.0.CO;2
  Wesley-Hunt, G.D.; Werdelin, L. (2005). "Basicranial morphology and phylogenetic position of the upper Eocene carnivoramorphan Quercygale" ; . Acta Palaeontologica Polonica 50 (4): 837–846. Retrieved 2008-05-18.

Mammifère (nom scientifique)
Caniforme préhistorique
Mammifère de l'Éocène
Mammifère du Paléocène
Taxon fossile décrit en 1880